José Pérez Ocaña (Cantillana,Sevilla, 24 de marzo de 1947 - 18 de septiembre de 1983), más conocido como Ocaña, fue un performer, artista, pintor y activista por los derechos LGBT español.

Ocaña, quien fue un icono de resistencia de la dictadura franquista durante la transición española, es uno de las figuras clave olvidadas por la historiografía del arte español. Sus performances y acciones diversas, coetáneas al nacimiento del movimiento punk y de los primeros movimientos de protesta, prefiguraron las prácticas de desobediencia sexual y de género que comenzarían a agruparse bajo el nombre de 'activismo queer' a principios de los años ochenta.

Biografía 
Nació en Cantillana, un pueblo de la provincia de Sevilla, Andalucía. Homosexual reconocido y visible, abandonó en 1971 su localidad natal para trasladarse a Barcelona, donde desarrollaría su vida artística.  Allí vivió en la Plaza Real, donde tenía un altar con una imagen de la Virgen de la Asunción, cuya titular protagoniza una de las grandes fiestas de Cantillana (15 de agosto), llena de flores en el balcón, y conoció a artistas como Nazario y Copi. Vivió humildemente en una buhardilla barcelonesa, ejerciendo el oficio de pintor decorativo para subsistir.

Se declaraba anarquista (históricas sus performances durante las Jornadas Libertarias Internacionales de la CNT de 1977 en el parque Güell).

Aunque su arte era apreciado por muchos, destacó por su forma de vivir, por expresarse libremente sin atender a las posibles consecuencias de un país todavía anquilosado en unos valores arcaicos y peligrosos. Era un personaje típico de las Ramblas, se travestía sin ningún tapujo a plena luz del día con una mezcla de andaluza y de religiosidad típica de su tierra y vivía rodeado de los que le querían y entendían.

En septiembre de 1983 regresó a Cantillana para celebrar unas fiestas infantiles de la Semana de la Juventud y reunirse con su familia. Allí confeccionó y vistió un disfraz elaborado con papel y tela, y portaba un sol elaborado de papel maché, en el cual llevaba bengalas adosadas a este. Esta prendió y sufrió quemaduras con carácter grave. Aunque las quemaduras fueron cuidándose progresivamente, el debilitamiento general de su organismo provocó un recrudecimiento de su antigua hepatitis, falleciendo por esta causa el 18 de septiembre de 1983.

Homenajes 

 Xavier-Daniel rodó el cortometraje Silencis en 1982 donde interpretaba a la mujer de un militar. Su última intervención en el cine.
 Ventura Pons le dedicó en 1978 su primera película-documental Ocaña, retrato intermitente, en la que se habla de la vida del polémico pintor, y en la que se representa a sí mismo.
 Nazario le rindió homenaje en el cómic Alí Babá y los 40 maricones.
 Carlos Cano le dedicó la canción "Romance a Ocaña", que también fue grabada por María Dolores Pradera.
 María José Magaz Marcos le dedicó el libro de poemas "En tu recuerdo" (Barcelona, 1984) ISBN 84-398-1091-1 / 8439810911
 También se le han dedicado obras de teatro, como Copi i Ocaña al Purgatori, de Marc Rosich. y, los que le conocieron, no dudan de la relevancia de este personaje.
 El 25 de septiembre de 2009 se le rindió homenaje en un sentido acto en la Plaza Real de Barcelona.
 Su familia posee toda su obra pictórica, que expone, en parte, en un bar de su propiedad.
 Juan José Moreno y Manuel Huete dirigen el documental, Ocaña, la memoria del sol donde se acercan a través de testimonios, fotografías e imágenes inéditas.(2009)
 El 26 de abril de 2014 recibió en Sevilla el Premio Honorífico "Adriano Antinoo", los más importantes a nivel nacional en materia de lucha en pro de la igualdad en la diversidad. La lectura de la semblanza la hizo la alcaldesa de Cantillana, Angelines García, y el premio lo recogió su hermana Luisa "la reina".
El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado el 15 de octubre de 2020, acordó concederle una calle en la capital andaluza. La propuesta la llevó a cabo el grupo de Adelante Sevilla siendo alcalde de la ciudad el socialista Juan Espadas.

Referencias

Enlaces externos 
 Primera vez una Gran exposición antológica de Ocaña en Cádiz (La concejalía de cultura de Conil liderada por la concejala Natalia Robles, ha logrado llevar por primera vez una Gran exposición antológica de Ocaña a la provincia de Cádiz. )
 ARCHIVO OCAÑÍ (Hemeroteca, bibliografía, exposiciones, filmografía, vídeos, fotos, etc.)
 "La Diosa Ocaña" en el Blog "Falsas Costumbres" (incluye material gráfico del artista)
 "Teatrillo" de Ocaña por Las Ramblas de Barcelona, junto a sus amigos Nazario Luque y Camilo (extraído de la película Ocaña, retrato intermitente).

Activistas por los derechos LGBT de España
Artistas LGBT de España
Personas homosexuales de España
Pintores de España del siglo XX
Pintores gais
Nacidos en Cantillana
Fallecidos en Cantillana
Anarquistas de España